Wiesenau heißen folgende geographischen Objekte: 

Gemeinden:
 Wiesenau,  Gemeinde im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Ortsteile in Deutschland:
 Wiesenau (Brück), ein Stadtteil von Brück im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Siedlung Wiesenau (Frankfurt am Main), eine Siedlung im Frankfurter Stadtteil Niederursel, Hessen
 Wiesenau (Langenhagen), ein Wohngebiet der Stadt Langenhagen in der Region Hannover, Niedersachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Wiesenau (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortschaft der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Wiesenau (Gemeinde Rußbach), Ort im Lammertal bei Rußbachsaag, Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Wiesenau (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort am Mondsee, Gemeindeteil von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung

historisch:

 Auaste, Ortschaft der Landgemeinde Lääne-Nigula im Kreis Lääne, Estland (ehemals Wiesenau, ehemals Landgemeinde Oru)
 Wiesenau (Hattmatt), Dorfwüstung, heute in der Gemarkung Hattmatt im Elsass, Frankreich
 Wiesenau, Kreis Dirschau, Westpreußen, seit 1945: Lądy (Tczew), Ort im Powiat Tczewski, Woiwodschaft Pommern, Polen  
 eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Wiesenau im Landkreis Hohensalza, Wartheland)
 Wiesenau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Małoszewo (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen  
 Wiesenau, Kreis Wirsitz, Posen, seit 1945: Osiek nad Notecią, Ort im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, Polen 
 Warlow (Guttentag), Ortschaft bei Guttentag/Dobrodzień, Woiwodschaft Oppeln, Polen (ehemals Wiesenau O.S. im Landkreis Loben, Oberschlesien)
 Wymysłowo, Ortschaft bei Oborniki, Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Wiesenau im Landkreis Obernick (Warthe), Wartheland)

Sonstiges:
 Wiesenau (Straße, Frankfurt am Main), im Westend, Frankfurt am Main
 Naturschutzgebiet Wiesenau, im Landkreis Dahme-Spreewald

Siehe auch:
Wiesenaue